Нікітю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Нікітюк Віктор Олегович (1965) — український дипломат;
 Нікітюк Катерина Олександрівна — заслужений юрист України.
 Нікітюк Леся Іванівна (1987) — українська телеведуча;
 Нікітюк Марися — українська кінорежисерка.
 Нікітюк Оксана Павлівна (1980) — українська співачка, мистецтвознавець, хормейстер. Заслужена артистка України.

Див. також 
 Микитюк
 Никитюк

Примітки